Plaats in Indonesië
 Tanjungrasa (Tambakdahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java
 Tanjungrasa (Patokbeusi), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java
 Tanjung Rasa, een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Tanjungrasa, een spoorwegstation in de provincie West-Java